

Toponyme

Sion est une commune française du Gers ;
 Sion est une ancienne commune française de la Haute-Savoie, intégrée aujourd'hui à Val-de-Fier ;
 Sion-sur-Mer est l'ancien nom du village français Sion-sur-l'Océan jusque dans les années 1930 ;
 Sion-les-Mines est une commune française de la Loire-Atlantique ;
 Sion-sur-l'Océan est un lieu-dit ou quartier appartenant à la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, (Vendée) ;
 Saxon-Sion est une commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Elle possède sur son territoire la colline de Sion qui a inspiré Maurice Barrès pour son roman La Colline inspirée ;
 Dans ce village est érigée la basilique Notre-Dame de Sion.
 la montagne de Sion est une montagne de Haute-Savoie
 elle a donné son nom au col du Mont-Sion
 elle est traversée par le tunnel du Mont-Sion

Le mont Sion est une montagne au Sud de la vieille ville de Jérusalem

Sion est un village de la paroisse de Saint-Jean, à Jersey

Sion est un hameau de la commune de Rijswijk, province de la Hollande-Méridionale aux Pays-Bas

Sion est la capitale du canton du Valais, en Suisse
 Arrondissement de Sion, une ancienne subdivision administrative française

Patronyme 

 Aimé de Sion, évêque suisse et saint catholique.
 Jules Sion, géographe français (1879-1940)
 Paul Sion, homme politique français (1886-1959)
 Georges Sion, dramaturge belge (1913-2001)

Religion 
 Dans la Bible, Sion désigne la ville de Jérusalem et, par extension, tout ce qui personnifie la présence et la bénédiction de Dieu.
 Dans la Bible hébraïque, la fille de Sion désigne Jérusalem et sa population, ainsi que l'ensemble du peuple juif par extension. Pour le catholicisme romain, la « fille de Sion » est Marie (mère de Jésus).

Botanique 
 Sion Adans. est un synonyme de Sium L., un genre de plantes de la famille des Apiaceae.

Culture populaire 
 Sion (Zion en anglais), la cité souterraine des humains rescapés vivant dans le « monde réel » dans la trilogie Matrix
 Sion, un personnage du jeu vidéo League of Legends

Voir aussi 
 
 Les Amants de Sion (, ) sont une association juive de la fin du  qui prône le retour en Terre promise quelques années avant la création du sionisme proprement dit.
 Le Prieuré de Sion est une société secrète.
 La Sion, une voiture électrique.
 L'Église méthodiste de Sion (Strasbourg).
 L'Église de Sion à Batticaloa.
 L'Église chrétienne de Sion, Église d'institution africaine développée depuis l'Afrique du Sud.
 Les Protocoles des Sages de Sion  est un document antisémite écrit à la fin du . Ce texte est un faux qui décrit un prétendu complot judéo-maçonnique.
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France